В данной статье приведен список памятников истории и культуры города Киева, включенных в третью часть книги «Киев» свода памятников истории и культуры Украины, которая была издана в 2011 году.

Другие части: часть 1 (А—Л) (1999), часть 2 (М—С) (2004).

Условные обозначения типа достопримечательности:

 А — археологическая
 А — архитектурная
 И — историческая
 М — монументального искусства
 Мб — градостроительная

Часть 3, С—Я

С 
 № 489 — Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (ул. Январского восстания, 21-25)
 № 490 — Святошино (дачный поселок)
 № 490.1 — Административное здание, ул. Львовская, 8/6. 1930-х гг.
 № 490.2 — Дом общественного назначения, ул. Верховинная, 13. 1937—1938 г.
 № 490.3 — Дача, ул. Львовская, 18 1905—1908 г.
 № 490.4 — Дача, ул. Львовская, 34
 № 490.5 — Дача, ул. И. Крамского, 10.
 № 490.6 — Дача, ул. Львовская, 80 1905—1908 г.
 № 490.7 — Железнодорожная станция, ул. Святошинская, 15-a. 1901 г.
 № 490.8 — Интернат для испанских детей, ул. Львовская, 25. 1930-х гг.
 № 490.9 — Усадьба, ул. Львовская, 15. Разрушена в 2008 г.
 № 490.10 — Усадьба, просп. Победы, 130 — ул. Краснова, 3.
 № 490.11 — Усадьба Бахарева И. К., ул. Львовская, 3.
 № 490.12 — 490.12 Школьный дом, ул. Ф. Пушиной, 54. 1938 г.

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

См. также 
 Список памятников истории и культуры Киева (А—Л)
 Список памятников истории и культуры Киева (М—С)

Ссылки 
 Звід пам’яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 3.: С-Я / Редкол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін. Упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. НАН України. Інститут історії України, Інститут археології, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство культури України; Українське товариство охорони пам’яток історії та культури; Головна редакція Зводу пам’яток історії та культури при видавництві «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана. — К.: Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2011. — С. 1217—2197